AHP puede hacer referencia a:
 Alfred Hitchcock presenta, serie de televisión estadounidense;
 American Home Products, antiguo nombre de la farmacéutica Wyeth.

Siglas